Флаг Аму́рского муниципального района Хабаровского края Российской Федерации — опознавательно-правовой знак, служащий официальным символом муниципального образования.

Флаг утверждён 27 декабря 2006 года решением Совета депутатов Амурского муниципального района № 297, в Государственный геральдический регистр Российской Федерации не внесён.

Описание 
«Флаг представляет собой прямоугольное трёхцветное полотнище, в виде трёх расположенных один над другим горизонтальных полос разного цвета.

Полосы располагаются в следующем порядке, начиная с нижнего: лазурь (синий), кобальт (зелёный), лазурь (синий).

По центру полотнища расположен стилизованный символ Амурского района в виде вертикально стоящего цветущего дерева жёлтого цвета.

Отношение ширины флага к его длине как 2:3».

Символика 
При исполнении флага применены геральдические цвета и основные элементы герба Амурского муниципального района, составленного по определённым геральдическим правилам и отражающим специфику района связанную с лесом и промышленной переработке его ресурсов.

В центре флага стилизованное изображение дерева, как олицетворение возрождения Амурского района. Растущее дерево является символом движения, роста, возрождения и движения вверх к свету и светлому будущему. О наличии потенциала говорит хорошо развитая корневая система. Ветви дерева (муниципальные образования района) переплетаясь образуют мощный устойчивый ствол. На ветвях покоится пышная крона. Очертания кроны повторяют стилизованный контур Амурского района.

Жёлтый цвет (золото) — цвет солнца, символ справедливости, великодушия, богатства природных ресурсов.

Синий цвет (лазурь) — символ красоты, мягкости величия, символизирует цвет неба, а также водные ресурсы района.

Зелёный цвет (кобальт) — цвет плодородия, изобилия, а также лесные ресурсы района.

Примечания